Miejscowości w USA:
 Livermore Falls – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Livermore Falls – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin

Gminy w USA:
 Livermore Falls (ang. Livermore Falls Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin